Консолидация може да се отнася за:
 Консолидация (бизнес)
 Консолидация (геотехника)
 Консолидация (право)